

Чижі — село, гміна Чижі, Гайнівський повіт, Підляське воєводство.

Чижі — присілок, Слободський район, Кіровська область

Чижі — село, Лохвицький район, Полтавська область